Ханьголуярви — пресноводное озеро на территории Юшкозерского сельского поселения Калевальского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 2,1 км², площадь водосборного бассейна — 9,2 км². Располагается на высоте 118,5 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Из юго-западного залива озера вытекает река Ханьголу, которая, протекая озеро Посиярви, впадает в реку Кепу, которая в свою очередь впадает в озеро Кулянъярви, через которое протекает река Кемь.

У северо-западной оконечности озера проходит автодорога местного значения  (« „Кола“ — Калевала — Лонка»).

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000911102000006008.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Кепы
Озёра Калевальского района